Либерасион Сосијал има више значења:

 Либерасион Сосијал (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либерасион Сосијал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику